Сан Хуан Баутиста Хајакатлан има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Хајакатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Хајакатлан (Сан Хуан Баутиста Хајакатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику